Прави́тельство де Брольи́ () — французские кабинеты министров:

  — с 25 мая по 24 ноября 1873 года;
  — с 26 ноября 1873 по 16 мая 1874 года;
  — с 17 мая по 19 ноября 1877 года.
  — с 12 марта 1835 по 22 февраля 1836 года

Правительство Франции